Unity (читается Ю́нити) — шестнадцатый альбом немецкой метал-группы Rage, выпущенный в 2002 году.

Список композиций 

В ограниченном издании дополнительно присутствуют:

В японском издании присутствует также:

Участники записи 

 Петер «Пиви» Вагнер — вокал, бас
 Виктор Смольский — гитары, клавишные
 Майк Террана — ударные

 Приглашённые музыканты
 Ханси Кюрш — бэк-вокал
 Ди Си Купер — бэк-вокал

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Rage
Альбомы SPV/Steamhammer